O Campeonato Carioca de Futebol da Segunda Divisão de 1914 foi disputado entre 3 de maio e 20 de dezembro de 1914. O Bangu foi o campeão invicto, classificando-se para a 1ª divisão de 1915.

Dos sete times que participaram do campeonato, apenas 2 existem até hoje: o Bangu e o Carioca, mas apenas o Bangu mantém seu departamento de futebol profissional, enquanto o Carioca o fechou em 1935.

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1914, as seguintes agremiações:

 Andarahy Athletic Club, do Rio de Janeiro
 Bangu Atlético Clube, do Rio de Janeiro
 Carioca Football Club, do Rio de Janeiro
 Esperança Football Club, do Rio de Janeiro
 Club Athletico Guanabara, do Rio de Janeiro
 Sport Club Mangueira, do Rio de Janeiro
 Paulistano Football Club, do Rio de Janeiro

Classificação final

Provas eliminatórias

1ª divisão
O Paissandu deixou de praticar o futebol e o  foi promovido automaticamente para a 1ª divisão de 1915.

2ª divisão
29/11 - Paulistano 1 x 6 Vila Isabel

20/12 - Paulistano 3 x 1 Catete

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1914
Campeonato Carioca de Futebol de 1914